Е може да се односи на:

 Е (ћириличко), седмо слово ћирилице
 Е (латиничко), пето слово латинице
 Е (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Е (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Е (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Е (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Е (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Е (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел
 Е (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Број е, трансцедентни број, основа природног логаритма
 експонент, ознака за експонент у математици и рачунарству
 E (програмски језик)
 међународна ауто-ознака за Шпанију